Världscupen i skidskytte 2000/2001 anordnades på nio orter runtom i världen, bland deltävlingarna fanns bland annat världsmästerskapen 2001.

Herrar

Resultat

Slutställning

Damer

Resultat 

1 Skidskytterekord 1: Vid sprinttävlingen i Antholz vann Magdalena Forsberg sin åttonde raka deltävling
2 Skidskytterekord 2: Vid jaktstartstävlingen i Oslo vann Magdalena Forsberg den 14 deltävlingen för säsongen

Slutställning

Externa länkar 
 Säsongsstatistik på Biathlonworld.com

Referenser

Noter

Webbkällor

Tryckta källor

Skidskyttesäsongen 2000/2001
Skidskytte
2000/2001